Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 104 dans le monde.

Amérique du Nord

Canada 
 Route 104 (Nouveau-Brunswick)
 Route 104 (Nouvelle-Écosse)
 Route 104 (Québec)

Amérique du Sud

Brésil 
 BR-104

Europe

Allemagne 
 Route fédérale 104

Espagne 
 Route nationale espagnole N-104

Finlande 
 Route régionale 104

France 
 Autoroute A104
 Route nationale 104
 Dans certains départements existe une route départementale 104
 Route départementale 104 dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Route départementale 104 dans l'Isère

Voir aussi